Prade ima više značenja:
 Prade, Brescia
 Prade, Trento